Соревнования по футболу на летних Олимпийских играх 2020 года прошли с 21 июля по 7 августа в шести городах Японии. В связи с пандемией COVID-19 Международный олимпийский комитет перенёс Игры на 2021 год.

Квалификация

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Спортивные объекты 
Футбольные матчи пройдут на семи стадионах, расположенных в Токио (два стадиона), Сайтама, Иокогама, Ибараки, Сендай и Саппоро.

Мужчины

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Женщины

Групповой этап

Группа E

Группа F

Группа G

Рейтинг сборных, занявших 3-е места

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Футбол на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на сайте Olympedia.org